Regueira puede referirse a:

En España 
Regueira (Begonte), lugar de la parroquia de Felmil, concello de Begonte.
Regueira de Abaixo, lugar de la parroquia de Lema, concello de Carballo.
Regueira de Arriba, lugar de la parroquia de Lema, concello de Carballo.
Regueira (Órdenes), lugar de la parroquia de Beán, concello de Órdenes.
Regueira (Villalba), lugar de la parroquia de Insua, concello de Villalba.
 Regueira (Abegondo),  aldea de la parroquia de Viones, concello de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Regueira (Oza-Cesuras), parroquia del concello de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña.

En Portugal 
 Regueira de Pontes, freguesia del municipio de Leiria, distrito de Leiria.